Niemcy:
 Berlin-Mahlsdorf – dzielnica Berlina
 Berlin-Mahlsdorf – stacja kolejowa w Berlinie

Zobacz też:
 Mahlsdorf